Tito Manlio Torcuato puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Tito Manlio Torcuato (cónsul 299 a. C.).— Cónsul en el año 299 a. C.
 Tito Manlio Torcuato (cónsul 235 a. C.).— Cónsul en los años 235 y 224 a. C.
 Tito Manlio Torcuato (cónsul 165 a. C.).— Cónsul en el año 165 a. C.
 Tito Manlio Torcuato (prefecto).— Prefecto en el año 340 a. C.
 Tito Manlio Torcuato (pretor).— Pretor alrededor del año 69 a. C.